Symmetri454-kalenderen (Sym454) er et forslag til en reform af den gregorianske kalender. Den er en kalender baseret på Solen, der bevarer den traditionelle syv-dages uge, har symmetriske, lige kvartaler og starter hver måned på en mandag.

Kalenderåret 
Forslaget lægger kalenderen ud som følger:

 De sidste syv dage af december, vist i gråt, er dage der ligger uden for kalenderen. De tillægges kun på skudår. 

Idéen med at lade måneder have fire eller fem hele uger er ikke ny, da den blev foreslået i 1970'erne af Chris Carrier til the Bonavian Civil Calendar, og af Joseph Shteinberg til sin "Kalender uden delte uger". Mens den første har 5+4+4 uger pr. kvartal og den sidste har 4+4+5 uger pr. kvartal har Symmetri454 symmetriske 4+5+4 uger pr. kvartal, hvoraf navnet er udledt. Bemærk i øvrigt at der intet mellemrum er mellem "Symmetri" og "454".

Kalendere